Фёдор Гаври́лов:
 Гаврилов, Фёдор Гаврилович (1915—1946) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Гаврилов, Фёдор Георгиевич (в монашестве Феофан; 1872—1943) — епископ Русской православной церкви, позднее — Русской зарубежной церкви, епископ Курский и Обоянский.
 Гаврилов, Фёдор Тимофеевич (1874—1919) — поэт.